

Patronyme 

 Alain Thébault (né en 1962), navigateur français ;
 Christophe Thébault (né en 1972), coureur cycliste français ;
 Frédéric Thébault (né en 1966), critique musical français ;
 Henri Thébault (1921-1986), homme politique français ;
 Jacques Thébault (1924-2015), comédien français spécialisé dans le doublage ;
 Léon Thébault (1893-1971), homme politique français ;
 Serge Mathurin Thébault (né en 1962), poète et auteur de pièces de théâtre français.
 Victor Thébault (1882-1960), mathématicien français

Homophone :
 Stéphane Thebaut, animateur de télévision français ;

Toponymie
 Le Mesnil-Thébault est une ancienne commune française du département de la Manche et la région Basse-Normandie ;

Mathématique
 Le théorème de Thébault série de problèmes posés par le mathématicien français Victor Thébault ;

Homonymie
Homonymie de patronyme